Lobocheilos är ett släkte av fiskar. Lobocheilos ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Lobocheilos (Cyprinidae)